Příjmení Vaďura, přechýleně Vaďurová, nosí více osobností:

 Jiří Vaďura (1965–2007), český fotbalista a trenér
 Miroslav Vaďura (* 1935), český lední hokejista
 Petr Vaďura (architekt) (1945–1974), český architekt
 Petr Vaďura (* 1962), český metodistický kazatel

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení